Ferdinand II (1137-1188), roi de León de 1157 à 1188
 Ferdinand II (1816-1885), roi de Portugal de 1837 à 1853
 Ferdinand II dit le Catholique (1452-1516), roi de Castille et León sous le nom de Ferdinand V de Castille de 1474 à 1504, roi d'Aragon sous le nom de Ferdinand II d'Aragon de 1479 à 1516 et roi de Naples et de Sicile sous le nom de Ferdinand III de Naples de 1479 à 1516
 Ferdinand II dit Ferrandino (1468-1496), roi de Sicile de 1495 à 1496
Ferdinand II de Tyrol (1529-1585), archiduc d'Autriche de 1564 à 1595
 Ferdinand II (1578-1637), empereur du Saint-Empire de 1619 à 1637
 Ferdinand II (1610-1670), grand-duc de Toscane de 1621 à 1670
 Ferdinand II (1810-1859), roi des Deux-Siciles de 1830 à 1859

Voir aussi 
 

Ferdinand 02

de:Liste der Herrscher namens Ferdinand#Ferdinand II.
eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 2-a